Kasimir hace referencia a:
Kasimir Fajans, químico y físico estadounidense de origen polaco;
Kasimir Malevich, pintor ruso;
Kasimir de Ereandor, personaje ficticio de Las Crónicas de Ereandor.